Pseudogarypinus är ett släkte av spindeldjur. Pseudogarypinus ingår i familjen Garypinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Pseudogarypinus